Dom Muz Podmurna w Toruniu – samorządowa instytucja kulturalna, filia Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Lokalizacja 
Domu Muz znajduje się w prawobrzeżnej części miasta, na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Podmurnej 1/3.

Siedziba

Historia 

Dom Muz otwarto 15 kwietnia 1993 roku z inicjatywy samorządu Torunia. Organizuje on imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych, a finansowany jest od początku swego istnienia z budżetu Torunia. 

Od 1 stycznia 2020 roku Dom Muz działa w strukturach Centrum Kultury Dwór Artusa.

Struktura organizacyjna

Kadra 
Pracuje w nim siedmiu pedagogów i czterech pracowników administracyjnych.

Zajęcia 
Zajęcia stałe, w których można było uczestniczyć w 2016 roku to
 międzypokoleniowa grupa teatralna
 Klub Młodych Muz
 nauka gry na gitarze 

Oprócz zajęć stałych Dom Muz organizuje także warsztaty, imprezy, koncerty i wystawy.

Galeria Muz 
Galeria Muz powstała w 1998 roku, a jej założycielem i pierwszym kuratorem był artysta plastyk Bogdan Kraśniewski. Można w niej obejrzeć wystawy prac sztuki współczesnej i nowoczesnej twórców związanych z Toruniem, a także artystów tworzących w Polsce oraz za granicą.
Galeria organizuje również przegląd grafiki studentów i absolwentów Uczelni Artystycznych w Polsce.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Kultura w Toruniu
Domy i centra kultury w województwie kujawsko-pomorskim
Kamienice w Toruniu